Сан-Карлос-дель-Валье ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 57,88 км². Население — 1201 человек (на 2010 год). Расстояние — 82 км до административного центра провинции. В городе Сан-Карлос-дель-Валье родился и прожил несколько лет Маноло — один из самых известных футбольных болельщиков всего мира.

Церковь Сан-Карлос-дель-Валье

Расположенная на одной из красивейших площадей в провинции Кастилья-ла-Манча, эта церковь в стиле барокко построена между 1613 и 1729 годами, имеет четыре башни, каждая из которых увенчана характерным мадридским шпилем, и высокий центральный купол, увенчанный высоким шпилем, высота которого достигает 47 метров над землей. В 1993 г. храм был объявлен национальным культурным памятником.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля